FC Bayern München deltog säsongen 2011/2012 i Bundesliga, DFB-Pokal och UEFA Champions League. Säsongen resulterade i en andraplats i Bundesliga och två finalförluster i cupturneringarna. I Bundesliga fick man se sig besegrade av Borussia Dortmund för andra året i rad, och mot samma förlorade man den inhemska cupfinalen med hela 2-5. I Champions League-semifinalen slog man ut Real Madrid efter 2-1 hemma och 1-2 borta och vinst på straffar. I finalen som spelades på hemmaplanen Allianz Arena hade Bayern de klart flesta chanserna mot engelska Chelsea och tog till slut ledningen genom Thomas Müller. I slutminuterna kvitterade dock Didier Drogba för Chelsea, och efter att Arjen Robben missat en straff i förlängningen för FC Bayern så kom man att förlora straffläggningen.

Spelartrupp

Målvakter
  Hans-Jörg Butt
  Manuel Neuer

Backar
  David Alaba
  Holger Badstuber
  Jérôme Boateng
  Diego Contento
  Philipp Lahm
  Rafinha
  Daniel van Buyten

Mittfältare
  Luiz Gustavo
  Toni Kroos
  Danijel Pranjić
  Franck Ribéry
  Arjen Robben
  Bastian Schweinsteiger
  Anatolij Tymosjtjuk
  Takashi Usami

Anfallare
  Mario Gómez
  Thomas Müller
  Ivica Olić
  Nils Petersen

Bundesliga

Matcher

FC Bayern Münchens säsonger
Bayern München